EII est un sigle qui peut signifier :
 École d'interprètes internationaux, une école d'interprètes et de traducteurs à Mons ;
 Enterprise Information Integration ;
 European Interferometry Initiative, une initiative des astronomes européens destinée à promouvoir l'interférométrie stellaire en Europe.